Цукунфт (идиш, немецкий — «будущее») — многозначный термин.
 Цукунфт — левое молодёжное еврейское движение Бунда.
 Цукунфт, Пол Ф. — адмирал Береговой охраны США.
 Цукунфт / Конгресхаус — квартал города Биль.

Журналы 
 Ди цукунфт — журнал на идише
 Die Zukunft — немецкий социал-демократический еженедельник (1892—1923)
 Die Zukunft — антигитлеровский и антисталинский журнал (1938—1940)
 Die Zukunft» — ежемесячный журнал Австрии. Орган Социал-демократической партии Австрии